|}

Literatur 
 Hiltrud Kier: Denkmälerverzeichnis Stadtbezirk 4 des Landeskonservators Rheinland, Rheinland-Verlag, Köln 1979, ISBN 3-7927-0325-4.

Weblinks

Einzelnachweise 

Neuehrenfeld
Baudenkmaler Koln Neuehrenfeld